Palácio do Bispo (Fortaleza)
Palácio do Bispo (Galveston)
Palácio do Bispo (João Pessoa)
Palácio do Bispo (Kirkwall)
Palácio do Bispo (Wells)

Desambiguação